Иван Мартыненко:
 Мартыненко, Иван Михайлович (1899—1957) — советский государственный деятель, председатель Полтавского облисполкома (1940—1950).
 Мартыненко, Иван Назарович (1915—1944) — майор, Герой Советского Союза.
 Мартыненко, Иван Павлович (1922—1944) — Герой Советского Союза.